Москательный товар — устаревшее название предметов бытовой химии 
 Мускаты

См. также 
 Мускат